Франк Кассанти́ (; род. 6 августа 1945, Рабат, Французская колониальная империя, ныне Марокко) — французский сценарист, кинооператор, театральный и кинорежиссёр.

Биография 
Был ассистентом режиссёров Коста-Гавраса и . Как режиссёр дебютировал в 1973 году («Привет, воры!»).

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Привет, воры! / Salut, voleurs!
  — Агрессия / L'agression (к/м).
  — Красная афиша / L'affiche rouge.
  — Песнь о Роланде / La chanson de Roland.
 - — Театр Рэя Брэдбери / The Ray Bradbury Theater (ТВ, сериал).
  — Завещание убитого еврейского поэта / Le testament d'un poète juif assassiné.
  — Вкус клубники / Le goût des fraises (ТВ).
  — Двадцатый век / Novecento (ТВ).
  — Ночь обладания / La nuit de la possession.

Сценарист 
  — Нападение / L'agression (к/м).
  — Красная афиша / L'affiche rouge.
  — Песнь о Роланде / La chanson de Roland (по мотивам французского эпоса).
  — Завещание убитого еврейского поэта / Le testament d'un poète juif assassiné.
  — Вкус клубники / Le goût des fraises (ТВ).
  —  / La nuit de la possession.

Оператор 
  —  / La nuit de la possession.

Награды 
 1976 — приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах («Красная афиша»).

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 174.

Ссылки 
 
  Франк Кассанти на сайте КиноПоиск